Гульчак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гульчак, Борис Николаевич (1909 — ?) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Крымского сельского обкома КПУ.
 Гульчак, Вадим (род. 1998) — молдавский футболист, нападающий, играющий за клуб «Заря» города Бельцы.